Piriou peut désigner :

Économie 
 Piriou, entreprise française de construction navale fondée en 1965

Patronyme 

 Adolphe Piriou, compositeur français (1873-1964)
 Val Piriou, styliste française (1963-1995) 
 Yann-Ber Piriou, professeur des universités et écrivain français né en 1937

Patronyme breton